Фа́устов — русская фамилия.

Известные носители 
 Фаустов, Андрей Анатольевич (род. 1961) — российский литературовед, профессор Воронежского университета.
 Фаустов, Анатолий Степанович (1929—2017) — советский и российский учёный-медик, ректор Воронежской медицинской академии (1984—1999), заслуженный работник высшей школы РФ (2007).
 Фаустов, Василий Алексеевич (1930—2018) — советский промышленный и государственный деятель.
 Фаустов, Михаил Васильевич (1902—1959) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Фаустов, Пётр Иванович (1922—1973) — Герой Социалистического Труда, машиностроитель.
 Фаустов, Рудольф Николаевич (1938—2022) — российский физик, доктор физико-математических наук (1971), профессор МГУ (1983).
 Фаустов, Сергей Сергеевич (род. 1983) — российский футболист.

 Фаустова, Эльмара Нургалеевна (род. 1941) — советский и российский эстетик, социолог.